El término Rohr puede referirse a:

 Abreviatura científica para el botánico Julius Philip Benjamin von Rohr 1737-1793. 
 Rohr, comuna francesa del departamento del Bajo Rin.
 Rohr, comuna suiza del cantón de Argovia.
 Rohr, comuna suiza del cantón de Soleura.
 Rohr, municipio del estado alemán de Turingia.
 Rohr, municipio del estado alemán de Baviera.